Perepiolkin (en ruso Перепёлкин), a veces transliterado Perepelkin, puede referirse a:
 Yevgeni Yákovlevich Perepiolkin, astrónomo soviético.
 «Perepelkin», astroblema lunar nombrado en honor del astrónomo.
 «Perepelkin», astroblema marciano nombrado en honor del astrónomo.